Henrik Castenschiold er navnet på flere personer:

 Henrik Castenschiold (1783-1856) – en dansk godsejer og officer (Henrik Gisbert Castenschiold)
 Henrik Castenschiold (1818-1908) – dansk officer